Strömma kan syfta på:
Strömma, Värmdö kommun – en tätort i Värmdö kommun
Strömma Turism & Sjöfart AB – ett upplevelseföretag
Strömma, Korpo kommun – en by i Korpo kommun, Åboland, Finland
Strömma, Saltviks kommun – en by i Saltviks kommun, Åland, Finland
Strömma, Hammarlands kommun – en by i Hammarlands kommun, Åland, Finland
Strömma, Kimitoöns kommun – en by och egendom i Kimitoöns kommun, Åboland, Finland
Strömma, Gustavs kommun – en by i Gustavs kommun, Egentliga Finland, Finland (fi.: Ruoni)

Se även
Strömma kanal